Три сестры́ — многозначное понятие.

Художественные произведения 
 «Три сестры» — пьеса Антона Павловича Чехова, 1900 год.
 «Три сестры» — рассказ Джейн Остин, 1792 год.
 «Три сестры» — рассказ Шая Агнона.
 Экранизации пьесы Чехова
 «Три сестры» — Франция, 1960 год. Режиссёр — Жан Пра.
 «Три сестры» — СССР, 1964 год. Режиссёр — Самсон Самсонов.
 «Три сестры» — США, 1966 год. Режиссёр — Пол Богарт.
 «Три сестры» — Великобритания, 1970 год. Режиссёр — Лоренс Оливье.
 «Три сестры» — Великобритания, 1970 год. Телевизионный фильм. Режиссёр — Седрик Мессина.
 «Три сестры» — Россия — Германия, 1994 год. Режиссёр — Сергей Соловьёв.
 «Три сестры» — Франция, 2015 год. Режиссёр — Валерия Бруни-Тедески.
 «Три сестры» — Россия, 2017 год. Режиссёр — Юрий Грымов.
 «Три сестры» — опера Петера Этвёша, 1998 год.
 Прочие фильмы
 «Три сестры» — США, 1911 год, короткометражный. Режиссёр — Дэвид Уорк Гриффит, в главной роли Мэри Пикфорд.

Топонимы 
 Три Сестры — старинное белорусское народное название трёх наиболее ярких звёзд пояса Ориона в соответствующем созвездии.

Австралия 
 Три Сестры — скальное образование в Голубых горах.

Ирландия 
 Три сестры — собирательное название ирландских рек Барроу, Нор и Шор, впадающих в Кельтское море.

Россия

Реки 
 Три Сестры — река в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, приток Витима.
 Три Сестры — река в Елизовском районе Камчатского края, впадающая в Тихий океан.
 Три Сестры — река в Алданском районе Якутии, приток Угуна.

Рельеф 
 Три Сестры — гора в Кольском районе Мурманской области.
 Три Сестры — вулкан в центральной части острова Урупа Большой Курильской гряды.
 Три Сестры — скалы на Урале, в Невьянском районе Свердловской области.
 Три Сестры — скала на Урале, в Сухоложском районе Свердловской области, с ротондой «Храм Воздуха» на вершине.

Другое 
 «Три сестры» — памятник дружбе трёх восточнославянских народов на тройном пограничном стыке границы Белоруссии, России, Украины, а также народное название таможенно-пропускного пункта и прилегающей местности на этом пограничном стыке.
 «Три сестры» — название в этнографической литературе США трёх основных сельскохозяйственных культур, использовавшихся практически всеми земледельческими индейскими народами: тыквы, кукурузы и вьющейся фасоли.
 «Три сестры» — архитектурный ансамбль XIV века в историческом центре Таллина.
 «Три провансальские сестры» — общее название трёх наиболее известных цистерцианских аббатств французского Прованса.

См. также 
 Две сестры
 Сёстры Сун
 Три-Систерс
 Три брата

Примечания